Unruh ou Unrug sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
 (1906-1943), juriste allemand
 (1766-1835), officier prusse
Fritz von Unruh (1885-1970), dramaturge et poète allemand
Hans Victor von Unruh (1806-1886), fonctionnaire et homme politique prussien
Howard Unruh (1921-2009), tueur en série américain
 (1935-2016), illustrateur commercial américain
 (1922-1987), homme politique américain de Californie
 (1983?-), femme politique américaine du Dakota du Nord
 (1792-1866), personnalité politique allemande
Józef Unrug (1884-1973), amiral polonais
 (19?-), activiste pro-vie américain
Lisa Unruh (née en 1988), archère allemande
N. U. Unruh (né en 1957), batteur et percussionniste allemand
 (né en 1928), joueur de basket-ball américain
 (1676-1732), noble polonais
Trude Unruh (1925–2021), femme politique allemande
William Unruh (né en 1945), physicien canadien

Autre
Famille von Unruh, famille noble allemande
Effet Unruh, phénomène physique
(24045) Unruh, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme